Sonetàula – film del 2008 del regista Salvatore Mereu, tratto dall'omonimo romanzo
 Sonetàula – romanzo del 1960 dello scrittore Giuseppe Fiori